Dirigente – lavoratore dipendente pubblico o privato che fa parte della direzione di un'organizzazione pubblica o privata
 Dirigente – nel diritto del lavoro italiano è un tipo di lavoratore dotato di particolari poteri e funzioni
 Dirigente – nella pubblica amministrazione italiana, è un lavoratore dipendente di una amministrazione pubblica, centrale o locale, in possesso di apposita qualifica e incaricato di dirigere un ufficio